Happier Than Ever, The World Tour — это  мировой концертный тур певицы Билли Айлиш в поддержку её второго студийного альбома "Happier Than Ever". 21 мая 2021 года в социальных сетях певица анонсировала тур вместе с промо-роликом. Продажи билетов стартовали 28 мая 2021 года на официальном сайте Билли Айлиш. Тур пройдёт в Северной Америке, Европе и Австралии. Всего анонсировано более 50 концертов. Концерты начались в Новом Орлеане, 3 февраля 2022 года, и закончатся 30 сентября в Перт, Австралия.

История 
27 апреля 2021 года был анонсирован новый альбом Билли Айлиш "Happier Than Ever". 21 мая в соцсетях певица анонсировала мировой концертный тур в поддержку нового альбома — "Happier Than Ever, The World Tour". Промо-ролик тура собрал более 3-х миллионов просмотров на YouTube. Всего было запланировано 50 концертов, частично в Соединённых Штатах и Великобритании. Старт продаж билетов стартовал 28 мая на официальном веб-сайте Билли. Из-за большого спроса на билеты в тур был добавлен дополнительный концерт в Лондоне. Позже, певица анонсировала концерты в Австралии и Новой Зеландии.

Список концертов

Примечания

Ссылки 

 Happier Than Ever, The World Tour | Official Site
 Happier Than Ever

Концертные туры Билли Айлиш
Концертные туры 2022 года